Змагання з боксу у ваговій категорії до 60 кілограмів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012, що пройшли з 30 липня по 12 серпня. У них взяли участь 26 спортсменів з 26 країн.

Призери

Розклад

Змагання 
{{Турнір32
|RD1=Перший раунд
|RD2=Другий раунд
|RD3=Чвертьфінали
|RD4=Півфінали
|RD5=Фінал
|team-width=330
|RD1-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Веллінгтон Аріас|DOM|2012|літніх}} |RD1-score03=17
|RD1-team04= |RD1-score04=8
|RD1-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Ахмед Меджрі|TUN|2012|літніх}} |RD1-score05=16
|RD1-team06= |RD1-score06=9
|RD1-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Фелікс Вердехо|PUR|2012|літніх}} |RD1-score07=11
|RD1-team08= |RD1-score08=5
|RD1-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Гані Жайлауов|KAZ|2012|літніх}} |RD1-score09=12+
|RD1-team10= |RD1-score10=12
|RD1-team11= |RD1-score11=8
|RD1-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Джай Бхагван|IND|2012|літніх}} |RD1-score12=18
|RD1-team13= |RD1-score13=7
|RD1-team14={{СпортсменОІ прапор 2|Лю Цян|CHN|2012|літніх}} |RD1-score14=20
|RD1-team19= |RD1-score19=9
|RD1-team20={{СпортсменОІ прапор 2|Джош Тейлор|GBR|2012|літніх}} |RD1-score20=13
|RD1-team21={{СпортсменОІ прапор 2|Евальдас Петраускас|LTU|2012|літніх}} |RD1-score21=20
|RD1-team22= |RD1-score22=12
|RD1-team23= |RD1-score23=8
|RD1-team24={{СпортсменОІ прапор 2|Фатіх Келеш|TUR|2012|літніх}} |RD1-score24=15
|RD1-team25={{СпортсменОІ прапор 2|Фазліддін Гаїбназаров|UZB|2012|літніх}} |RD1-score25=11
|RD1-team26= |RD1-score26=6
|RD1-team27= |RD1-score27=20
|RD1-team28={{СпортсменОІ прапор 2|Хосе Карлос Рамірес|USA|2012|літніх}} |RD1-score28=21
|RD1-team29= |RD1-score29=6
|RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2|Хан Сунчхоль|KOR|2012|літніх}} |RD1-score30=11
|RD2-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Василь Ломаченко|UKR|2012|літніх}} |RD2-score01=15
|RD2-team02= |RD2-score02=3
|RD2-team03= |RD2-score03=7
|RD2-team04={{СпортсменОІ прапор 2|Фелікс Вердехо|PUR|2012|літніх}} |RD2-score04=16
|RD2-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Гані Жайлауов|KAZ|2012|літніх}} |RD2-score05=16
|RD2-team06= |RD2-score06=8
|RD2-team07= |RD2-score07=10
|RD2-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Яснієр Толедо|CUB|2012|літніх}} |RD2-score08=14
|RD2-team09={{СпортсменОІ прапор 2|Доменіко Валентіно|ITA|2012|літніх}} |RD2-score09=15
|RD2-team10= |RD2-score10=10
|RD2-team11={{СпортсменОІ прапор 2|Евальдас Петраускас|LTU|2012|літніх}} |RD2-score11=16
|RD2-team12= |RD2-score12=12
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Фазліддін Гаїбназаров|UZB|2012|літніх}} |RD2-score13=15
|RD2-team14= |RD2-score14=11
|RD2-team15={{СпортсменОІ прапор 2|Хан Сунчхоль|KOR|2012|літніх}} |RD2-score15=13+
|RD2-team16= |RD2-score16=13
|RD3-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Василь Ломаченко|UKR|2012|літніх}} |RD3-score01=14'''
|RD3-team02= |RD3-score02=9
|RD3-team03= |RD3-score03=11
|RD3-team04=